Крис Ти́рни ():
 Тирни, Крис (футболист) (род. 1986) — американский футболист.
 Тирни, Крис (хоккеист) (род. 1994) — канадский хоккеист.